Allocca ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Allocca (1937–2013), italienischer Schauspieler
 Lucio Allocca (* 1943), italienischer Schauspieler, Theaterleiter und Autor
 Salvatore Allocca (* 1947), italienischer Politiker